Джеймс Мюррей ():
 Мюррей, Джеймс (ок. 1570 — после 1649) — польский флотоводец шотландского происхождения.
 Мюррей, Джеймс (1690—1764), 2-й герцог Атолл — шотландский аристократ, пэр и политик.
 Мюррей, Джеймс (1721—1794) — офицер британской армии и колониальный управляющий, первый губернатор провинции Квебек.
 Мюррей, Джеймс (1837—1915) — британский лексикограф.
 Мюррей, Джеймс (род. 1975) — английский актёр.